Жуан-Песоа () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Зона-да-Мата-Параибана. Население составляет 	1 034 615	 человек (на 2010 год). Площадь — 	1 262,630	 км². Плотность населения — 	819,41	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 7 817 537 547 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 8087,39 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,750 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Байе
 Кабеделу
 Конди
 Жуан-Песоа
 Лусена
 Санта-Рита

Микрорегионы штата Параиба